Amerikai Egyesült Államok
 Cora (Illinois)
 Cora (Kansas)
 Cora (Missouri)
 Cora (Nyugat-Virginia)
 Cora (Washington)
 Cora (Wyoming)
Egyéb
 Cora, üzletlánc
 504 Cora, kisbolygó